

Informatica 
 Recovery – recupero dati

Musica 
 Recovery – album dei Runrig del 1981
 Recovery: Live! – album dei Great White del 1987
 Recovery – album di Loudon Wainwright III del 2008
 Recovery – album di Eminem del 2010
 Recovery – singolo di Justin Bieber del 2013
 Recovery – singolo di LP del 2018

Televisione 
 Recovery – film per la televisione del 2007 diretto da Andy De Emmony
 La vita continua (Recovery) – episodio della decima stagione di NCIS - Unità anticrimine